

Toponyme 

 Ance, commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine ;
 Saint-Julien-d'Ance, commune française, située dans le département de la Haute-Loire et la région Auvergne.

Hydronyme 

 Ance du Sud, rivière affluente de Allier au niveau de Monistrol-d'Allier, et traversant les départements de la Lozère et de la Haute-Loire. (Code K22-) ;
 Ance, rivière affluente de la Loire au niveau de Bas-en-Basset, et traversant les départements du Puy-de-Dôme et de la Loire et de la Haute-Loire. (Code K05-).